Le Grand Prix moto du Qatar 2019 est la première manche du championnat du monde de vitesse moto 2019.

Cette  du Grand Prix moto du Qatar s'est déroulée du 8 au  sur le circuit international de Losail.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2019
Sport au Qatar en 2019
Sport en mars 2019
Qatar